Miriam Esperanza Schenone Ordinola (Lima, 22 de julio de 1954) es una abogada y política peruana. Fue la primera Ministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fujimori (1996-1999) y Congresista de la República en el periodo 2000-2001.

Biografía 
Nació en Lima, el 22 de julio de 1954.

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal donde luego se graduó como Abogada en 1980.

Laboró como Presidenta del Consejo del Registro del Estado Civil en 1989 y como Presidenta de la Delegación Peruana en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, Presidenta de la Delegación Peruana en el "Primer Encuentro de Ministras de Países Iberoamericanos" (1995) y Presidenta de la Delegación Peruana en el XIV Período de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer -CEDAW 1995 y 1997.

Vida política 
Durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, Schenone fue Vice Ministra de Justicia (1992–1995) donde fue también Secretaria General del Ministerio de Justicia (1992), Directora General de Asuntos Jurídicos (1988–1989) y promovió las Defensorías de los Niños -Demuna-. Fue también Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación Judicial en el Poder Judicial, donde también implementó y coordinó los planes de reforma administrativa de los organismos que conforman el Sistema de Administración de Justicia del Perú. 
 
Asesoró en materia legal, judicial, administrativa y elaboración del plan de reforma del Poder Judicial.

Ministra de Estado 
El 29 de octubre de 1996, el entonces presidente Alberto Fujimori decidió crear el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano y en noviembre del mismo año, nombró a Schenone como la primera Ministra de la Mujer en la historia del Perú.

Durante su gestión, mejoró la calidad del Programa Nacional de Alfabetización en focalización, contenidos, cobertura y supervisión. También negoció préstamos con el BID y el BM para Wawa Wasi y Comunidades Indígenas y promovió disposiciones legales, convenios de cooperación, concertó y coordinó proyectos a través de planes nacionales.

Permaneció en el cargo hasta su renuncia en octubre de 1999, donde fue reemplazada por Luisa María Cuculiza. Tras su renuncia, siguió laborando en el gobierno fujimorista como asesora del despacho presidencial, asesora de la primera dama y secretaria del Consejo de Ministros (1999-2000).

Congresista 
Para las elecciones generales del 2000, Schenone decidió postular al Congreso de la República por la alianza Perú 2000 que tenía como candidato presidencial a Alberto Fujimori para su 2.ª reelección. Luego de los resultados, resultó elegida Congresista, con 29,420 votos, para el periodo parlamentario 2000-2005.

Durante su labor parlamentaria, fue miembro Titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, de la Comisión de Justicia, Comisión de Reforma de Códigos, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Fue también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Secretaria de la Comisión de Reforma de Códigos.

Luego de la publicación de los Vladivideos, renunció a la bancada de Perú 2000 y pasó a ser independiente.

En noviembre del 2000, su periodo parlamentario fue reducido hasta el 2001 tras la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República mediante un fax y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Referencias 

Nacidos en Lima
Congresistas de Perú 2000-2001
Alumnado de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
Abogadas de Perú